«Новые приключения Билла и Теда» () — американский научно-фантастический комедийный фильм 1991 года, полнометражный режиссёрский дебют Питера Хьюитта, продолжение ленты «Невероятные приключения Билла и Теда».

Краткое описание 
Два сокрушительных рок-болвана Билл и Тед триумфально возвращаются на экран. Когда злостный Де Номолос посылает двух нехороших роботов, чтобы убить наших героев-переростков, угроза нависает над Вселенной. Однако мистер Смерть оказывается ещё тупее болванов из Калифорнии.

В ролях 
 Киану Ривз — Тед «Теодор» Логан
 Брендон Райан — юный Тед
 Алекс Уинтер — Билл С. Престон
 Уильям Торн — юный Билл
 Уильям Сэдлер — Смерть
 Джосс Экленд — Чак де Номолос
 Пэм Гриер — мисс Вардро
 Джордж Карлин — Руфус
 Эми Сток-Пойнтон — Мисси
 Хэл Лэндон младший — капитан Логан
 Челси Росс — полковник Оатс
 Аннетт Азкай — Элизабет
 Сара Триггер — Джоанна
 Тадж Махал — привратник
 Фрэнк Уэлкер — озвучивание разных персонажей
 Хал Ландон старший — Томас Эдисон
 Джон Эхрин — Альберт Эйнштейн
 Дон Форни — Бенджамин Франклин
 Тэд Хорино — Конфуций
 Фрэнк Велкер — ''Дьявол

Награды и номинации 
Премия «Сатурн»-1992
 Лучший актёр второго плана — Уильям Сэдлер (награда)
 Лучшие спецэффекты — Ричард Юрисич, Кевин Ягер, Video Image (номинация)

Примечания

Ссылки 
  
 Обзор фильма на сайте Variety

Фантастические комедии США
Молодёжные комедийные фильмы США
Фильмы-сиквелы